James Dodson – regista statunitense
James Dodson – (circa 1705-1757) matematico britannico
James Dodson – (nato nel 1954) scrittore statunitense.